Adorján férfikeresztnév
 Adorján magyar családnév

Települések
 Adorján, település Romániában, Szatmár megyében
 Adorján, település Szerbiában

Egyéb
 Adorján vára